Ełk − polskie miasto w województwie warmińsko-mazurskim

Miasta w USA:
 Elk – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price
Gminy w USA:
 Elk (ang. Elk Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jackson
 Elk (ang. Elk Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Buena Vista
 Elk (ang. Elk Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clayton
 Elk (ang. Elk Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Delaware
 Elk (ang. Elk Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cloud
 Elk (ang. Elk Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Osage
 Elk (ang. Elk Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lake
 Elk (ang. Elk Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Sanilac
 Elk (ang. Elk Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Nobles
 Elk (ang. Elk Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Stoddard
 Elk (ang. Elk Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Saunders
 Elk (ang. Elk Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Gloucester
 Elk (ang. Elk Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Ashe
 Elk (ang. Elk Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Watauga
 Elk (ang. Elk Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wilkes
 Elk (ang. Elk Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McKenzie
 Elk (ang. Elk Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Noble
 Elk (ang. Elk Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Vinton
 Elk (ang. Elk Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Chester
 Elk (ang. Elk Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clarion
 Elk (ang. Elk Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Tioga
 Elk (ang. Elk Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Warren
 Elk (ang. Elk Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Elk (ang. Elk County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Elk (ang. Elk County) – w stanie Pensylwania